Crawfordsville kan syfta på:

 Crawfordsville, Arkansas
 Crawfordsville, Indiana
 Crawfordsville, Iowa

Se även 
 Crawfordville